Sao Goncalo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Gonçalo, kommun, Rio de Janeiro,

Portugal 

 São Gonçalo (berg), Braga, 
 São Gonçalo (freguesia), Madeira, Funchal, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar